Henrik Hägglund kan syfta på:

 Johan Henrik Hägglund (1833-1902), svensk präst
 Henrik Vilhelm Hägglund (1873-1945), svensk präst
 Johan Henrik Hägglund (1907-1979), svensk präst